Mørk est un patronyme norvégien porté notamment par :

 Nora Mørk (née en 1991), handballeuse internationale norvégienne, sœur jumelle de Thea Mørk ;
 Thea Mørk (née en 1991), handballeuse norvégienne, sœur jumelle de Nora Mørk ;
 Truls Mørk (né en 1961), violoncelliste norvégien.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien